Il singolare del torneo di tennis Hypo Group Tennis International 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Thomas Muster che ha battuto in finale Bohdan Ulihrach 6-3, 3-6, 6-1.

Teste di serie 

 Thomas Muster (campione)
 Andrea Gaudenzi (primo turno)
 Gilbert Schaller (quarti di finale)
 Francisco Clavet (secondo turno)

 Fabrice Santoro (secondo turno)
 Javier Sánchez (secondo turno)
 Christian Ruud (primo turno)
 Sláva Doseděl (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hypo Group Tennis International 1995
ATP Tour 1995